

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit einem Eintrag einer Person, deren Namen mit den Buchstaben „Martil“ beginnt.

Martil 



Martill 
 Martillo Morán, Narcisa de Jesús (1832–1869), ecuadorianische Heilige